

Geografia 
 Astana – capitale del Kazakistan
 Tombe di Astana – serie di tombe antiche sotterranee situate presso l'antica città di Gaochang, in Cina

Sport 
 Astana Arlans – squadra di pugilato di Astana
 Astana Fýtbol Klýby – squadra di calcio di Astana
 Astana Qazaqstan Team – squadra maschile di ciclismo su strada kazaka
 Acca Due O Women's Team – squadra femminile italo-kazaka di ciclismo su strada, già Astana Women's Team
 Astana Žolbarystary Basketbol'nyj klub – società cestistica di Astana